De groene hel (Storm), stripalbum in de reeks Storm
De groene hel (Giménez), stripalbum in de reeks De vierde kracht